Вязовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Еланского района Волгоградской области.

Административный центр — село Вязовка.

История 
Вязовское сельское поселение образовано законом Волгоградской области от 24.12.2004 N 980-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Еланского района и муниципальных образований в его составе», принятым областной Думой 18 ноября 2004 года.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации поселения.
 Депутаты Думы Вязовского сельского поселения Еланского района

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Еланского района